Damasus () steht für:
 Damasus I. (366–384) 
 Damasus II. (1048) 
 Damasos (Trojaner), Kämpfer im Trojanischen Krieg, von Polypoites getötet

Damasus ist der Familienname folgender Personen:
 Stella Damasus (Stella Damasus-Aboderin; * 1978), nigerianische Schauspielerin und Sängerin